Ла-Шатр-Лангле́н () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, кантон Сен-Бенуа-дю-Со.

Коммуна расположена на расстоянии около 290 км на юг от Парижа, 175 км на юг от Орлеана, 55 км на юго-запад от Шатору.

Население 

Население — 573 человека (2007).

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini